

Personnalités

 Les Veronese sont une famille noble de Venise et de Rome.
Guarino Veronese (1370-1460), humaniste italien 
Bonifazio Veronese (1487-1553), peintre italien
Paolo Caliari, dit Véronèse (1528-1588), peintre italien
Giuseppe Veronese (1854-1917), mathématicien italien ayant donné son nom à la surface de Véronèse
Antonio Veronese (1953- ), peintre brésilien

Communes
Plusieurs communes de la province de Vérone dans la région Vénétie en Italie comportent le terme Veronese :
Cavaion Veronese
Caprino Veronese
Cerro Veronese
Gazzo Veronese
Povegliano Veronese
Rivoli Veronese
Roverè Veronese
Velo Veronese

Autre
Le raboso veronese et le Corvina Veronese, cépages italiens de raisins noirs.
Le Vert Véronèse est un nom de couleur.

Homonymie de patronyme